Trap kan henvise til flere artikler:

 Trap Danmark er det korte navn for flerbindsværket "Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark"
 Jens Peter Trap, (19. september 1810 – 21. januar 1885) var kabinetssekretær og  forfatter, ophavsmand til 1. udgaven af "Trap Danmark"
Trap (musikgenre) er en musikgenre  med rødder i elektronisk musik
 Trapskydning er et andet ord for skeetskydning. Her skydes mod lerduer, og det er en olympiske sportsgren
 Trap (interrupt) - esoterisk assembler navn for et cpu interrupt (?)